Black and Blue — музичний альбом гурту The Rolling Stones. Виданий 23 квітня 1976 року лейблом Rolling Stones Records, Atlantic Records. Загальна тривалість композицій становить 41:24. Альбом відносять до напрямків фанк-рок, реггі, блюз-рок.

Список пісень 
 «» — 5:20
 «Hand of Fate» — 4:28'
 «» (Eric Donaldson) — 3:53
 «» — 7:07
 «» — 4:58
 «Melody» — 5:47
 «» — 5:04
 «» — 4:34

Хіт-паради 
Альбом

Сингли

Посилання 

Альбоми The Rolling Stones
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Atlantic Records
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Музичні альбоми 1976
Рок-альбоми